Dieter Noll kan syfta på:
* Dieter Noll (författare) (1927–2008) – tysk författare
 Dieter Noll (politiker) (1939–2014) – tysk politiker (CDU)
 Diether Noll (* 1934) – tysk kompositör